Příjmení Štolfa má více nositelů:

 Jozef Štolfa (* 1942), bývalý slovenský fotbalista, obránce
 Miroslav Štolfa (1930–2018), český malíř, grafik a vysokoškolský pedagog
 Vojtěch Štolfa (1921–2002), moravský malíř, scénograf a grafik

podobná příjmení
 Štolba